est le nom d'une importante rue de Saint-Pétersbourg.
 Bukharestskaïa, est une station du métro de Saint-Pétersbourg, qui doit son nom à celui de la rue éponyme.